Sidoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 109,55), 
 Kelurahan Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,21, long 111,08), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,60), 
 Kelurahan Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kecamatan Sidoharjo (distrikt i Indonesien, lat -7,86, long 111,03), Jawa Tengah, 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 110,10), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 109,24), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 111,58), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,00), 
 Kelurahan Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 112,41), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,09, long 109,70), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 109,90), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,43), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 111,06), 
 Desa Sidoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,04, long 111,75), 

Robotskapade Indonesienförgreningar